Le groupe H de la Coupe du monde de football de 2010, qui se dispute en Afrique du Sud du 11 juin au , comprend quatre équipes dont les deux premières se qualifient pour les huitièmes de finale de la compétition. Le tirage au sort, effectué le  à Durban, a placé les équipes du Chili ( FIFA), d'Espagne ( FIFA), du Honduras ( FIFA) et de la Suisse ( FIFA) dans le groupe H.
Au tour suivant, le premier de ce groupe affronte le second du Groupe G, et le deuxième de ce groupe affronte le premier du Groupe G.

Classement

Première journée

Honduras - Chili

Espagne - Suisse

Deuxième journée

Chili - Suisse

Espagne - Honduras

Troisième journée

Chili - Espagne

Suisse - Honduras

Homme du match

Buteurs

Notes et références 

H